Пилипе́нко — поширене українське і білоруське прізвище, утворене від власного імені Пилип. Походить від церковного чоловічого імені Філіпп, яке в перекладі з давньогрецької означає «любитель коней». Покровителем цього імені вважається святий мученик Філіпп Апамейський.

Відомі носії

А 
 Пилипенко Анатолій Анатолійович (* 1985) — український футболіст, воротар.
 Пилипенко Анатолій Миколайович — лікар-хірург Військово-медичного клінічного лікувально-реабілітаційного центру Медичних сил ЗСУ, заслужений лікар України.
 Пилипенко Анатолій Терентійович (1914-1993) — український хімік-аналітик, академік АН УРСР (1976).
 Пилипенко Андрій Омелянович (1921) — лейтенант, командир взводу в 979-му артилерійському полку 173-ї стрілецької дивізії, зам. командира артилерійського полку, нагороджений орденом Червоної Зірки.
 Пилипенко Антон Петрович (1903 — 1944) — генерал-майор, начальник штабу 38-ї армії 1-го Українського фронту. Загинув у авіакатастрофі.

Б 
 Пилипенко Борис Кузьмович (1892—1937) — український художник.

В 
 Пилипенко Василь Володимирович (*1970) — колишній український футболіст.
 Пилипенко Василь Павлович — полковник Національної гвардії України.
 Пилипенко Василь Семенович (* 1943) — заслужений тренер УРСР.
 Пилипенко Віктор Васильович (1935-2015) — український учений у галузі машинобудування, член-кореспондент АН УРСР (1979).
 Пилипенко Віктор Васильович (1934-2016) — начальник Радянського Дунайського пароплавства, начальник Чорноморського морського пароплавства.
 Пилипенко Віталій Валентинович (1974—2022) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пилипенко Віталій Миколайович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пилипенко Віталій Павлович (1948—2021) — український художник, засновник сучасного козацького національного українського напрямку в мистецтві. Головний художник свята 500 річчя Запорозького козацтва. Автор герба Запорізької області.
 Пилипенко Володимир Іванович (? — ?) — український радянський діяч, новатор виробництва.
 Пилипенко Володимир Пилипович (1977) — народний депутат України VI, VII скликання, представник України у Венеціанській комісії.
 Пилипенко Володимир Степанович (1918 — 2005) — віце-адмірал, Герой Радянського Союзу (1944), учасник оборони Севастополя.

І 
 Пилипенко Іван Васильович (1918) — новатор-шахтопрохідник, Герой Соціалістичної Праці (1957).
 Пилипенко Іван Васильович (1924 —1998) — український художник.
 Пилипенко Іван Ісакович (1937 — 2014) — заслужений економіст України, академік Академії економічних наук, доктор економічних наук, професор, ректор Національної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України.
 Пилипенко Іван Макарович (1913 — 1937) — українець, безпартійний. Народився у селі Недра, Баришівський район, Київська область. Арештований 23 квітня 1931 року. Перебував на Соловках; в Карелії — Ведмежогірський район, Біломорсько-Балтійський ВТТ. Обвинувачувався за статтею 58-8 (терористичні акти, направлені проти представників радянської влади або діячів революційних робітничих і селянських організацій). Засуджений 20 листопада 1937 року трійкою при НКВС КаРСР. Розстріляний 4 грудня 1937 року поблизу залізничної станції Ведмежа Гора (Сандармох). Реабілітований 27 березня 1989 року прокуратурою Карелії. [Поминальні списки Карелії].
 Пилипенко Іван Маркович (1912 — 1942) — Герой Радянського Союзу.

К 
 Пилипенко Катря (1890?,Таганрог — ?) — українська театральна актриса (субрета) і співачка, відома за виступами в «Театрі Руської бесіди».

М 
 Пилипенко Михайло Васильович (1922 — 1944) — командир батальйону 933-го стрілецького полку 254-ї стрілецької дивізії, учасник форсування Дніпра 1943 року під час Другої Світової війни.
 Пилипенко Михайло Корнійович (1924 — 2009) — Герой Радянського Союзу (1943), голова комітету Героїв Вітчизни Клубу ПЛВ, генерал-лейтенант.
 Пилипенко Михайло Харлампійович (1888 — 1953) — український актор, заслужений артист УРСР (1936).

Н 
 Пилипенко Наталія (1898–1973) — українська актриса і режисер, театральний діяч. Акторка театру «Березіль». Учениця Леся Курбаса.

О 
 Пилипенко Олег Миколайович — заслужений працівник транспорту України.
 Пилипенко Олександр Федорович — капітан Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність».
 Пилипенко Олексій Валерійович — сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Пилипенко Олексій Іванович (економіст) — український економіст, доктор економічних наук, професор НАСОА, декан факультету обліку та аудиту.
 Пилипенко Олексій Іванович (* 1939) — український лісівник, академік Лісівничої академії наук України.
 Пилипенко Олена Віталіївна — український економіст, кандидат економічних наук, доцент, викладач економічних дисциплін кафедри «Економіка підприємств» Державного економіко-технологічного університету транспорту.

П 
 Пилипенко Павло Вікторович — український військово-медичний діяч, підполковник медичної служби Збройних сил України, кавалер ордена Данила Галицького, начальник(командир) 65 військового мобільного госпіталю.

С 
 Пилипенко Світлана Анатоліївна — кандидат юридичних наук, заслужений юрист України.
 Пилипенко Сергій Володимирович (1891 — 1934) — український письменник.
 Пилипенко Сергій Іванович — учасник Афганської війни 1979—1989 років, кавалер орденів Богдана Хмельницького та «За заслуги».

Я 
 Пилипенко Ярина Улянівна (1893 — 1979) — українська художниця, майстриня петриківського розпису.

Див. також 
 Пилипенко з Високого — український живописець 18 століття.
 Пилипенко-Кардиналовська Міртала Сергіївна (1929) — українська художниця, поетеса. Член Національної спілки письменників України.
 Пилипенко-Крижанівська Надія — українська театральна актриса і співачка, відома за виступами в Новому львівському театрі, Театрі-студії ім. І. Франка.
 Пилипенко-Миронюк Елеонора Іванівна (1936) — українська бандуристка.
 Пелипенко

Примітки

Посилання